Scriven ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph M. Scriven (1819–1886), irisch-kanadischer Kirchenliederdichter
 Laurence Edward Scriven (1931–2007), US-amerikanischer Chemieingenieur
 Margaret Scriven (1912–2001), britische Tennisspielerin
 Olivia Scriven (* 1997), kanadische Schauspielerin und Sängerin
 Paul Scriven, Baron Scriven (* 1966), britischer Politiker der Liberal Democrats und Life Peer